

Patronyme
 Frères Horten, constructeurs d'ailes volantes allemands dans les années 1930-1940.

Toponyme
 Horten, une ville de Norvège.
FK Ørn-Horten, club de football de la ville.